John Bertrand kan syfta på:

 John Bertrand (amerikansk seglare) – en amerikansk seglare tillika olympisk medaljör
 John Bertrand (australisk seglare) – en australisk seglare tillika olympisk medaljör

Se även